Malnik bezeichnet:

 Alvin Ira Malnik (* 1932), US-amerikanischer Jurist
 eine Rebsorte, siehe Liste von Rebsorten